François Garnier (1600-16??), peintre français ;
 François Garnier de Laboissière (1781-1813), général français ;
 François Garnier (1793-1870), homme politique français, député de l'Yonne ;
 François Garnier (1802-18..), peintre et graveur français
 François Garnier (1914-1981), peintre et illustrateur français ;
 François Garnier (1944-2018), évêque français.